Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die EFG Swiss Open Gstaad 2022. Für das Turnier der Kategorie ATP Tour 250 qualifizierten sich vier Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 16 Spieler an der Qualifikation teil, die am 17. und 18. Juli 2022 stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Website des Turniers
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Website (PDF)

ATP Tour 2022
Tennisturnier in Saanen